Vigg ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Vigg-Ploner (* 1948), italienische Schriftstellerin und Lyrikerin
 Sebastian Vigg (* 1965), österreichischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor